

Geografia 
Nocera Inferiore – comune italiano in provincia di Salerno
Nocera Superiore – comune italiano in provincia di Salerno
Nocera Terinese – comune italiano in provincia di Catanzaro
Nocera Umbra – comune italiano in provincia di Perugia

Geografia storica 
 Nocera dei Pagani (o Nuceria Paganorum) – antico comune della Campania, noto precedentemente come  Nuceria Alfaterna, Nuceria Constantia e Nuceria Christianorum. Dallo scoglimento della città, nel 1806, nacquero i comuni di Nocera Corpo, Nocera San Matteo, Pagani, Sant'Egidio del Monte Albino.
 Nocera Corpo – antico comune della Campania, autonomo dal 1806 al 1834, nato dallo scioglimento della città di Nocera de' Pagani, della quale ha amministrato una parte del territorio.
 Nocera San Matteo – antico comune della Campania, autonomo dal 1806 al 1834, nato dallo scioglimento della città di Nocera de' Pagani, della quale ha amministrato una parte del territorio.
 Nocera Sperandei – antico comune della Campania, autonomo nel 1806, nato dallo scioglimento della città di Nocera de' Pagani, della quale ha amministrato una parte del territorio, successivamente confluito nel comune di Nocera San Matteo.
 Nocera – antico comune della Campania, autonomo dal 1834 al 1851, nato dall'unificazione dei comuni di Nocera Corpo e Nocera San Matteo. Dalla sua divisione sono nate le attuali Nocera Inferiore e Nocera Superiore.

Persone
Claudio Nocera (1957-2004) – attore italiano
Cosimo Nocera (1938-2012) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
Francesco Nocera (1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
Luigi Nocera (1955) – politico italiano
Mario Nocera (1969) – militare italiano, medaglia d'oro al valor civile 
Peppi Nocera (1962) – autore televisivo, compositore e scrittore italiano
Prisco di Nocera (III secolo) – vescovo italiano
Rinaldo di Nocera Umbra (1150 circa–1217) – monaco avellanita italiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
Vic Nocera, pseudonimo di Vincenzo Nocera (1938) – produttore discografico, paroliere e compositore italiano

Sport
Brunelli Volley Nocera Umbra – squadra di volley di Nocera Umbra
Folgore Nocera – squadra di basket di Nocera Inferiore

Altro 
Battaglia di Nocera – battaglia tra opposti schieramenti di normanni del 1132, presso Scafati, attuale provincia di Salerno
Duca di Nocera – titolo nobiliare spagnolo (Duque de Nochera)
Nocera – vitigno siciliano

Pagine correlate 
 Nuceria